Caius ou Caïus (avec un tréma sur le i) ou Gaius est un prénom romain qui peut faire référence à :

Prénom

Personnalités de la Rome antique ayant porté ce prénom 
De très nombreux Romains ont porté ce prénom, parmi lesquels :
 Caius Terentius Varro, consul en 216 av. J.-C. vaincu par Hannibal à la bataille de Cannes ;
 Caius Sempronius Gracchus (154 av. J.-C. – 121 av. J.-C.), tribun de la plèbe, l'un des Gracques ;
 Caius Iulius Caesar, en français Jules César (100 av. J.-C. – 44 av. J.-C.) ;
 Caius Augustus Germanicus, Caligula, empereur romain de 37 à 41 ;
 Caius Plinius Caecilius Secundus, Pline le Jeune (61 – 114) ;
 le jurisconsulte Gaius, auteur des Institutes, qu'on ne connaît que sous ce seul nom.

Saints chrétiens 
Par ordre chronologique estimé du décès :
 Caïus (mort vers 171), et Alexandre, martyrs durant la persécution de Marc Antonin et de Lucius Verus, à Apamée sur le Méandre en Phrygie ; fêtés le 10 mars ;
 Caïus de Saragosse (mort en 304), avec Crémence, victimes de la même persécution que les dix-huit martyrs de Saragosse ; fêtés le 16 avril ;
 Caïus (mort en 296), le 28 pape, de 283 à 296 ; fêté le 22 avril ;
 Caius (mort en 1624), bienheureux, ancien bonze coréen, converti et réfugié au Japon, devenu tertiaire dominicain, mourut martyr à Nagasaki ; fêté le 15 novembre.

Patronyme 
 John Caius (1510 – 1573), médecin anglais

Fictions 
Caïus Pupus, personnage de Les douze travaux d'Astérix
Caïus, série de romans pour la jeunesse se déroulant dans la Rome antique, écrits par Henry Winterfeld dans les années 1950, composée de L'affaire Caïus, Caïus et le Gladiateur, et de Caius in der Klemme (non traduit en français)
 Caius, l'un des trois chefs des Volturi
 Caius Ballad, antagoniste  de Final Fantasy XIII-2
 Gaïus Baltar, un des personnages principaux de la série télévisée Battlestar Galactica
 Caius Camillus, personnage de Kaamelott incarné par Bruno Salomone
 Caius bulgus, personnage de La 23ème légion dans la série documentaire Protéger et servir

Prénom masculin
Prénom latin

de:Gaius
en:Gaius
fi:Gaius (nimi)
it:Gaio (nome)
ja:ガイウス
nl:Gaius
ru:Гай
sk:Gaius
sv:Gaius